Перемо́жець — село в Україні, у Броварському районі Київської області. Населення становить 45 осіб.

Посилання 
 Переможець на сайті Верховної ради України 
 Адміністративно-територіальний устрій Київської області 

Села Київської області